Њу Флоренс има више значења:
 Њу Флоренс (Мисури)
 Њу Флоренс (Пенсилванија)